Стокгольм-Бромма ( (IATA:BMA, ICAO:ESSB)) — міжнародний аеропорт у Стокгольмі, Швеція.
 Броммапойкарна — шведський футбольний клуб представляє дільницю Бромма зі східного Стокгольма.
 Бромма — район Стокгольма